We Could Be The Same (, ) — песня, с которой группа maNga представляла Турцию на конкурсе Евровидение-2010 в Осло, где в финале заняла второе место.

Выбор 
Сразу после объявления участника от Турции на конкурс Евровидение-2010, группа maNga приступила к работе над песней. В феврале maNga представила TRT три песни на английском языке. 3 марта телеканал объявил, что группа отправится в Осло с песней «We Could Be The Same».

Клип 
В тот же день, 3 марта, вышел официальный музыкальный клип, снятый на борту нефтяного танкера, проплывающего через Босфор.

Список композиций

История издания

Евровидение-2010 
Турция выступала во втором полуфинале. Получив 118 очков и заняв первое место, группа maNga прошла в финал, где получила 170 очков в голосовании и заняла второе место, уступив Германии.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный клип 

Песни «Евровидения-2010»
Песни Турции на «Евровидении»